Gurri ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Gurri (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Jan Gurri Aregay (* 2002), spanischer Handballspieler